«Правда о девятой роте» — российская компьютерная игра в так называемом «документальном» жанре.

Проект представляет собой интерактивную реконструкцию исторического боя, происходившего в ночь с 7 на 8 января 1988 года в южном Афганистане между бойцами девятой роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка и отрядами душманов. В ходе специального расследования, проведённого Дмитрием «Goblin» Пучковым, стали известны детали военной операции «Магистраль» и реальные обстоятельства боя на высоте 3234. Игра воссоздаёт ту кровопролитную схватку. Горный ландшафт был смоделирован на основе спутниковой съёмки, а детали произошедшего уточнены у самих бойцов.

Игроку, оказавшемуся в центре событий, предстоит самому увидеть битву и повторить подвиг тридцати девяти советских десантников, державших оборону против нескольких сотен душманов. Шутер от первого лица предполагает последовательное перевоплощение то в одного, то в другого участника боя, что позволит создать представление о случившемся.

Разработкой занималась студия Extreme Developers, продюсировала проект студия Андрея Кузьмина KranX Productions, а издала игру фирма «1С». Дмитрий Пучков являлся идейным лидером и вдохновителем разработки.

Игровой процесс 
Игра состоит из семи эпизодов, воссоздающих ключевые моменты боя за высоту 3234. В каждом эпизоде перед игроком поставлены те же боевые задачи, которые выполнялись защитниками высоты. Эпизоды следуют друг за другом в соответствии с ходом событий, имевшим место во время боя.

«Неприступный „Утёс“» 7 января, 16:00-16:30 
Роли: Александров Вячеслав Александрович, гвардии младший сержант, командир расчёта станкового пулемёта НСВ-12,7 «Утёс»

Обстановка

Массированный обстрел высоты из РС (реактивные снаряды) и миномётов закончился. Разрывом РС убит радист группы корректировщика, ефрейтор Андрей Федотов. Личный состав первого взвода покидает безопасную при обстреле зону и возвращается на позиции.

Боевая задача, воссозданная в игре

В роли младшего сержанта Вячеслава Александрова игроку предстоит отразить первую атаку "духов" с неожиданного направления. Оружие и снаряжение: пулемёт НСВ-12,7 «Утёс».

«Вторая атака» 16:30 
Роли: Цветков Андрей Николаевич, гвардии младший сержант

Обстановка

Прикрывая позиционные перемещения взвода, погибает младший сержант Александров. Главная огневая мощь обороняющихся — пулемёт «Утёс» — выведен из строя. Пользуясь рельефом местности и наступившей темнотой, "духи" пытаются перемещаться в район разбитого «Утёса», предполагая использовать это направление как плацдарм для последующей атаки на позиции первого взвода.

Боевая задача, воссозданная в игре

Не допускать скопления "духов" на участке оборонительных позиций, ослабленных потерей «Утёса».

«Корректировка» 20:43 
Роли: Бабенко Иван Павлович, гвардии старший лейтенант, командир группы артиллерийской корректировки

Обстановка

Боезапас первого взвода на исходе. Иван Бабенко запрашивает прямой выход на командующего артиллерией 345-го полка. Батарея полка, расположенная в районе командного пункта батальона, открывает заградительный огонь по высоте. Малейшая ошибка корректировщика или расчёта может привести к гибели наших солдат. Фактически, корректировщик вызывает огонь на себя.

Боевая задача, воссозданная в игре

В роли Ивана Бабенко игрок управляет огнём расчёта батареи. Главная задача: корректируя огонь артиллерии, не допустить подхода "духов" к высоте, а также не допустить гибели своих солдат от разрывов нашей артиллерии. Оружие и снаряжение: бинокль БИ-8, свисток.

«Ночной бой» 22:00 
Роли: Мельников Андрей Александрович, гвардии рядовой, пулемётчик

Обстановка

На высоту подходят второй и третий взводы. Подкрепления ведут: командир второго взвода девятой роты, старший лейтенант Рожков Сергей Владимирович и заместитель командира роты, старший лейтенант Ткачев Сергей Борисович. Понимая, что подошедшее подкрепление усилило оборону, "духи" пытаются менять тактику. Пользуясь полной темнотой, "духи" стараются скрытно приблизиться к позициям на максимально близкое расстояние для последующей стремительной атаки.

Боевая задача, воссозданная в игре

Задача игрока внимательно наблюдать за врагом, вовремя замечать и уничтожать группы духов, пытающихся прокрасться к позициям. Оружие и снаряжение: РПК, осветительные пиропатроны.

«Снайпер» 23:12 
Роли: Муратов Нурмат Ниманович, гвардии рядовой, снайпер

Обстановка

Очередная атака на высоту захлебнулась. Основной удар принял на себя пулемётчик Андрей Мельников. Ценой собственной жизни он остановил очередную вылазку духов. "Духи" в очередной раз изменили тактику и приступили к планомерному обстрелу высоты из гранатомётов с дальних дистанций.

Боевая задача, воссозданная в игре

Задача игрока — уничтожить как можно большее количество гранатомётчиков, обстреливающих позиции на 3234. Оружие и снаряжение: Снайперская винтовка системы Драгунова (СВД).

«Наши» 0:30 
Роли: Смирнов Алексей Николаевич, старший лейтенант

Обстановка

Командир разведроты третьего батальона, старший лейтенант Алексей Смирнов получает приказ выступать в район 3234. Разведывательная рота, в тяжёлых горных условиях, изнемогая под грузом двойного боекомплекта, бежит к 3234.

Боевая задача, воссозданная в игре

Игрок в роли старшего лейтенанта Смирнова наравне с рядовыми и сержантами разносит боекомплекты по позициям на 3234 и участвует в бою за высоту. Оружие и снаряжение: АКС-74 с подствольным гранатомётом ГП-25.

«Последний штурм» 8 января, 3:00 
Роли: Ткачев Сергей Борисович, старший лейтенант; Рожков Сергей Владимирович, старший лейтенант

Обстановка

Начинается последняя, по свидетельствам ветеранов, самая ожесточённая, двенадцатая атака на высоту. Озверевшие от упорства наших солдат "духи" идут в атаку сквозь минные поля. От разрыва гранаты погибает младший сержант Владимир Криштопенко, получает тяжёлое ранение младший сержант Андрей Цветков.

Боевая задача, воссозданная в игре

В роли старшего лейтенанта Сергея Ткачева игроку предстоит управлять действиями наших солдат. Главная задача — не допустить захвата 3234.

Особенности 
По заявлениям разработчиков, в игре были учтены следующие особенности:

 Реконструкция всех перипетий боя, основанная на информации, собранной в процессе расследования Д. Ю. Пучкова. Информация собрана на основе встреч с участниками боя на 3234.
 «Коллективный» игровой процесс от первого лица — задачи участников боя взаимосвязаны — игрок в рамках одного игрового эпизода может увидеть бой глазами разных участников, что позволяет понять логику войны: выполняешь свою задачу плохо — подводишь своего товарища.
 Реалистичная механика боя с применением аутентичного советского оружия, а также соответствие игровых целей боевым задачам, поставленным перед десантниками девятой роты в 1988 году.
 Участники боя воплощены с портретным сходством и похожи на реальных солдат в реальных условиях.
 Визуальное и звуковое воплощение битвы: взрывы реактивных снарядов и мин, свист пуль, вспышки осветительных снарядов, дрожащая от разрывов тяжёлой артиллерии земля, крики раненых и угрозы наступающих.
 Реконструкция ландшафта высоты 3234 и окрестностей, произведённая на основе спутниковой съёмки и трёхмерной ландшафтной модели. Рельеф утверждён участниками боя.
 Энциклопедический объём информации — общая информация об Афганской войне, о значении боя на высоте 3234 в контексте известной операции «Магистраль», информация об участниках боя, фотографии реликвий боя, анализ ситуации боя на высоте 3234 профессиональными военными.

Критика 

Игра получила неоднозначную оценку от игровых сайтов. Игровой портал Absolute Games поставил оценку «Правде о девятой роте» «плохо» (35 % из 100 %), указав на некоторое количество серьёзных недостатков в игре.

22 февраля 2008 года состоялась презентация компьютерной игры «Правда о девятой роте» на круглом столе «Компьютерные игры как новый фактор воспитания» в рамках XII Всемирного русского народного собора в Москве. Директор программ Собора Роман Силантьев отметил, что, игры, подобные этой, «не только воспитывают в молодых людях патриотизм, но и дают объективные знания по военному делу, истории, географии». Он подчеркнул, что в рамках игры точно воспроизводятся боевые действия, при этом, согласно правилам, воевать в игре можно только за одну сторону.

Примечания

Ссылки 
 
  — разрешает использовать свои материалы на условиях GFDL
 Студия Extreme Developers — разработчик игры 
 Студия KranX Productions — продюсирование 
 Интервью разработчиков в журнале «Игромания» 
 Официальный сайт 345 Гвардейского Отдельного Парашютно-Десантного Полка
 Краткий обзор и полезные советы 
 

Шутеры от первого лица
Образовательные игры
Компьютерные игры 2008 года
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры об Афганской войне
Компьютерные игры, разработанные в России
Дмитрий Пучков